Pridjel je lahko:
 Pridjel Donji (Bosna in Hercegovina)
 Pridjel Gornji (Bosna in Hercegovina)